

Strade 
 A30 – autostrada francese
 A30 – autostrada tedesca
 A30 – autostrada italiana

Codici 
 A30 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Crespadoro
 A30 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese